Алексе́й Ива́нович О́сипов:
 Осипов, Алексей Иванович (1859—1936) — русский морской офицер, гидрограф, участник Цусимского похода и сражения.
 Осипов, Алексей Иванович (род. 1951) — советский и белорусский философ, доктор философских наук, профессор и заведующий кафедрой философии Института подготовки научных кадров НАН Беларуси.
 Осипов, Алексей Иванович — российский прозаик, член Союза писателей.
 Осипов, Алексей Иванович — директор ИНМТ, лауреат Ленинской премии.
 Осипов, Алексей Иванович — главный редактор «Ленинской правды».
 Осипов, Алексей Иванович — специалист по птицеводству, автор 5 книг, изданных в 1904—1917 годах.